Jméno a příjmení David Axelrod nosí více osob:

 David Axelrod (hudebník) (1931–2017) – americký hudebník, hudební producent, skladatel a aranžér
 David B. Axelrod (* 1943) – americký básník
 David Axelrod (politický poradce) (* 1954) – americký politický poradce, manažer předvolebních kampaní Baracka Obamy
 Jason David Axelrod (* 1967) – americký politický aktivista izraelského původu